Dietmar Constantini (1955- ), joueur de football et entraineur autrichien ;
 Lilian Constantini (1902-1982), actrice française ;
 Nino Constantini (1904-1970), acteur et producteur français
 Richard Constantini (1965- ), acteur français ;
 Stefania Constantini (1999-), curleuse italienne ;
 Vincent Marie Constantini (1751-1825), général français.